Lättenbach – von Lätt (Letten) für Lehm, Mergel, Tonerde – ist ein Gewässername in der Schweiz, vorwiegend im Kanton Zürich:

 Lättenbach (Bäntalbach), rechter Zufluss des Bäntalbachs (zur Töss) bei Nussberg (Schlatt), Kanton Zürich
 Lättenbach (Brandbach), rechter Zufluss des Brandbachs (zur Kempt) bei Rumlikon (Russikon), Kanton Zürich
 Lättenbach (Chilenwisenkanal), rechter Zufluss des Chilenwisenkanals (zum Furtbach) in Dällikon, Kanton Zürich
 Lättenbach (Glatt), Zufluss des Greifensees bei Steindrüesen (Maur), Kanton Zürich
 Lättenbach (Gockhuserbach), rechter Zufluss des Gockhuserbachs bei Gockhausen (Dübendorf), Kanton Zürich
 Lättenbach (Küsnachter Dorfbach), rechter Zufluss des Küsnachter Dorfbachs bei Gössikon (Zumikon), Kanton Zürich
 Lättenbach (Mettlenbach), rechter Zufluss des Mettlenbachs (zum Chämptnerbach; zum Pfäffikersee) in Bäretswil, Kanton Zürich
 Lättenbach (Reppisch), rechter Zufluss der Reppisch bei Tägerst (Stallikon), Kanton Zürich
 Lättenbach (Reuss), linker Zufluss der Reuss bei Sins, Kanton Aargau
 Lättenbach (Schmittenbach), linker Zufluss des Schmittenbachs (zur Jona) bei Wald, Kanton Zürich
 Lättenbach (Tobelbach, Buch am Irchel), linker Zufluss des Tobelbachs (zur Töss) bei Bebikon (Buch am Irchel), Kanton Zürich
 Lättenbach (Tobelbach, Ottenbach), linker Zufluss des Tobelbachs (zur Reuss) in Ottenbach, Kanton Zürich
 Lättenbach, auch Lettenbach, Oberlaufname des Tobelbachs (zur Töss), bei Bauma, Kanton Zürich
 Lättenbach (Weidlibach), rechter Zufluss des Weidlibachs (zum Jonenbach) bei Aeugst am Albis, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Lattenbach
 Lättenbächli
 Lettenbach